Descamps ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Descamps (1847–1933), belgischer Jurist und Politiker
 François-Pierre Descamps (* 1962),  französischer Komponist und Dirigent
 Jean-Baptiste Descamps (1706–1791), französischer Maler und Schriftsteller
 Marie-Hélène Descamps (1938–2020), französische Politikerin
 Nathalie Descamps (* 1983), belgische Badmintonspielerin
 Pierre Descamps (1916–1992), belgischer Politiker